In the Heat of the Night pode ser:

 In the Heat of the Night (livro), livro de John Ball (1965)
 In the Heat of the Night (filme), filme baseado no livro
 In the Heat of the Night (série), série de televisão da NBC baseada no filme
 In the Heat of the Night (canção), canção de Ray Charles
 In the Heat of the Night (single de Sandra Cretu), outra canção e single homônimo de Sandra Cretu
 In the Heat of the Night (álbum de Pat Benatar), álbum de Pat Benatar

Desambiguação